Si dice orbita selenostazionaria un'orbita sincrona circolare, equatoriale e prograda attorno alla Luna, potenzialmente utilizzabile da satelliti artificiali che necessitassero di trovarsi in ogni istante sempre al di sopra del medesimo punto della superficie lunare. I satelliti in orbita selenostazionaria, come tutti quelli in orbita selenosincrona, sono caratterizzati da un periodo orbitale pari al giorno siderale lunare.

Collegamenti esterni
 

Orbite selenocentriche
Meccanica celeste